Ziehpferd steht für:

 Zugpferd, siehe Arbeitspferd
 eine spezielle Werkbank in der Holzbearbeitung, siehe Schnitzbank